Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 217-es, továbbá 217E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 217-es busz (Budapest)
 217E busz (Budapest)